est le premier album du groupe originaire de Las Vegas, Panic! at the Disco. Ils ont déjà vendu 2 millions d'exemplaires de cet album à travers le monde.

Pistes de l'album 
 Introduction (0:36)
 The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Is Press Coverage (2:54)
 London Beckoned Songs About Money Written by Machines (3:23)
 Nails for Breakfast, Tacks for Snacks (3:23)
 Camisado (3:11)
 Time to Dance (3:22)
 Lying Is The Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off (3:20)
 Intermission (2:35)
 But It's Better if You Do (3:25)
 I Write Sins Not Tragedies (3:08)
 I Constantly Thank God for Esteban (3:30)
 There's a Good Reason These Tables Are Numbered Honey, You Just Haven't Thought of It Yet (3:16)
 Build God, Then We'll Talk (3:40)

Album musical sorti en 2005
Album publié par Fueled by Ramen
Album de Panic! at the Disco
Album certifié triple disque de platine aux États-Unis